Курмансай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Курмансай (до 2003 г. — Степановка) — село в Мартукском районе Актюбинской области.

Россия 
 Курмансай — село в Домбаровском районе Оренбургской области.